Félegyházi Károly (1949) fémműves iparművész
 Félegyházi Károly (1978–2017) zongoraművész és -tanár